Albert van Dalsum, Nederlands acteur, toneelleider en kunstschilder
 Hans van Dalsum, Nederlands tennisspeler
 Josine van Dalsum, Nederlands actrice